

Patronyme 

 Michel Blavet (1700-1768) compositeur et flûtiste français ;
 Émile Blavet (1838-1924), journaliste, romancier et librettiste français.

Hydronyme 

 Blavet, fleuve français coulant en Bretagne ;
 Blavet, rivière française, affluent de l’Argens et coulant dans le département du Var.

Toponyme 

 Blavet, ancien nom de la commune française du Morbihan, Port-Louis .

Gentilé 
 Blavet, habitant de Saint-Sauveur-sur-Tinée.